Radioactive kan verwijzen naar:

De Engelse vertaling voor radioactief, zie: radioactiviteit

Entertainment

Albums

 Radioactive (Yelawolf), een album uit 2011 door de rapper Yelawolf
 Radio-Activity, een album door Kraftwerk
 Radio:Active, het vierde album van de Britse pop-rockgroep McFly

Singles

 Radioactive (The Firm), een lied geschreven door The Firm
 Radioactive (Imagine Dragons), een lied geschreven in 2012 door Imagine Dragons
 Radioactive (Kings of Leon), een lied geschreven door Kings of Leon
 Radioactive (Marina and the Diamonds), een lied geschreven door Marina and the Diamonds
 Radioactive (Rita Ora), een lied geschreven door Rita Ora
 Radioactivity (song), een lied geschreven door Kraftwerk
 Radioactivity (Fatboy Slim), een cover van het lied geschreven door Kraftwerk, door Fatboy Slim

Anders

 Radioactive Records, een platenlabel
 Radioactive (film), een biografische film uit 2019 van regisseur Marjane Satrapi
 Radio Active (televisieserie), een televisieserie
 Radio Active (radioserie), een radioserie